The Girl of the West – film del 1911 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 The Girl of the West – film del 1925 diretto da Alan James